Aperture steht für:
 Aperture (Software), eine Fotoverarbeitungssoftware
 Aperture (Zeitschrift), eine US-amerikanische Fachzeitschrift für Fotografie

Siehe auch:
 Apertur (Begriffsklärung)
 Apertura
 Opening